НФЛ в сезоне 1983 — стал 64-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф

Американская футбольная конференция 
 Плей-офф Wild-Card: Сиэтл Сихокс 31, Денвер Бронкос 7
 Плей-офф дивизионов:
 Сиэтл Сихокс 27, Майами Долфинс 20
 Лос-Анджелес Рэйдерс 38, Питтсбург Стилерз 10
 Финал конференции: Лос-Анджелес Рэйдерс 30, Сиэтл Сихокс 14

Национальная футбольная конференция 
 Плей-офф Wild-Card: Лос-Анджелес Рэмс 24, Даллас Ковбойз 17
 Плей-офф дивизионов:
 Сан-Франциско 49ерс 24, Детройт Лайонс 23
 Вашингтон Рэдскинз 51, Лос-Анджелес Рэмс 7
 Финал конференции: Вашингтон Рэдскинз 24, Сан-Франциско 49ерс 21

Супербоул XVIII 
Лос-Анджелес Рэйдерс (АФК) 38, Вашингтон Рэдскинз (НФК) 9

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьих, П% = Процент выигранных матчей, ОН = Очки набранные, ОП = Очки пропущенные

1 Команды была посеяна под первым номером в конференции
2 Команда попала в плей-офф Wild-Card

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1983.pdf Сезон 1983 года в деталях]

Сезоны НФЛ